{{DISPLAYTITLE:(17365) 1978 VF11}}

A (17365) 1978 VF11 egy kisbolygó a Naprendszerben. Eleanor F. Helin és Schelte J. Bus fedezte fel 1978. november 7-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (17001–17500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói